Szymaki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Szymaki, village de la voïvodie de Mazovie
 Szymaki, village de la voïvodie de Podlachie